est une expression anglo-saxonne signifiant « secoue-le ». Elle peut faire référence à :

 , album de Boney James et Rick Braun sorti le  ;
 , album des Cars sorti le  ;
 , chanson issue de cet album ;
 , chanson de Divine présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Kumi Kōda présente sur l'album Best: Second Session sorti le  ;
 , une série télévisée de Disney Channel ;
 , chanson de Selena Gomez présente sur l'album Shake It Up: Dance Dance sorti le .
 , série télévisée indienne diffusée du  au  sur .

Homonymie de titre